Konkurencja skoków przez przeszkody podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich została rozegrana w dniach 4 - 8 sierpnia 2012 roku w Greenwich Park.

Terminarz

Wyniki 
Kwalifikacje odbywały się w trzech rundach.
W pierwszej rundzie startowało 75 zawodników. Do drugiej rundy kwalifikacji awansowali jeźdźcy z pierwszych 60 miejsc (w sumie 64 zawodników). Wyniki tej rundy były zaliczane do dalszej rywalizacji indywidualnej oraz do rywalizacji drużynowej.
Do trzeciej rundy kwalifikacji awansowało 45 zawodników z najlepszymi rezultatami. Do finału awansowało 35 zawodników z najlepszymi rezultatami z uwzględnieniem, iż z jednego kraju w rozgrywce finałowej może wystartować tylko trzech jeźdźców.

Kwalifikacje

Runda 1 
W pierwszej rundzie parkur miał długość 510 m, a limit czasu wynosił 1:22 min.

Runda 2 
W drugiej rundzie parkur miał długość 550 m, a limit czasu wynosił 1:28 min.

Runda 3 
W trzeciej rundzie parkur miał długość 550 m, a limit czasu wynosił 1:28 min.

R - rezerwowy

Finał

Runda A 
W rundzie finałowej parkur miał długość 520 m, a limit czasu wynosił 1:24 min. Do drugiej rundy finałowej zakwalifikowali się jeźdźcy z 20 najlepszymi wynikami. Holender Maikel van der Vleuten zrezygnował ze startu. Jego miejsce w finale zajął zawodnik rezerwowy (było to 3 zawodników, którzy uzyskali ten sam wynik w kwalifikacjach).

Runda B 
W rundzie finałowej parkur miał długość 520 m, a limit czasu wynosił 1:24 min. O drugim miejscu zadecydowała dogrywka.

Przypisy 

Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012